Fuenterroble de Salvatierra kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuenterroble de Salvatierra (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Fuenterroble de Salvatierra (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar